Slovo exkrece je vylučování:

 exkrece (biologie) – fyziologický proces či biologický pochod, kterým se z těl nebo buněk živých organismů vylučují látky
 exkrece (lékařství) – aktivita daného množství radionuklidu vyloučeného z organismu člověka